Überacker ist

ein Ortsname:
 Überacker (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Überacker (Rain), Ortsteil der Stadt Rain am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Überacker (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Überackern, Ort im Bezirk Braunau am Inn

ein Familienname:
 Georg Überacker († 1477), Bischof von Seckau
 Überacker (Adelsgeschlecht)